Carolyn steht für

 einen weiblichen Vornamen, siehe Caroline (Vorname)
 (4446) Carolyn, ein Hauptgürtelasteroid

Carolyn ist der Familienname folgender Personen:

 Axelle Carolyn (* 1979), belgische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Visagistin und Autorin